West Perth (littéralement en français : ) peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 , banlieue de Perth
 , électorat de l'Assemblée législative locale de l'État d'Australie-Occidentale.

Canada 
 , municipalité en Ontario.

Sport 
 , club de football australien en Australie-Occidentale.

Note